ТБР — многозначная аббревиатура:
 ТБР — тактическая баллистическая ракета
 ТБР — танковая бригада
 ТБР — тарифно-балансовое решение
 ТБР — текущий безотцепочный ремонт
 ТБР — технология быстрого результата
 ТБР — типичный банковский риск
 ТБР — трубы бензонапорные раструбные

См. также 
 ФТБР — Федерация тайского бокса России
 СТБР — Средне-Тиманский бокситовый рудник
 Тбр
  — аббревиатура латиницей